Olivia Ciappa (nacido Olivier Ciappa el 17 de marzo de 1979, Marsella) es un fotógrafo francés y director de cine. Seleccionado para dibujar "el rostro de Francia" el sello Marianne visto en 15 mil millones de sellos franceses, Ciappa luego llegó a crear su famosa serie de fotografías "Couples imaginaires", que promueven una imagen positiva de la homosexualidad.

Obras

Fotografía 
Durante 2012, ya que el debate sobre la legalización del matrimonio homosexual en Francia se hizo muy polarizante al pueblo francés, Ciappa buscó una manera de traer una imagen más positiva de amor gay a un público homofóbico. Su idea era mostrar a la gente de amor - y desafiar a otros para ver este amor como algo más que el amor de dos personas nada. El resultado es una exposición de renombre de fotografías en blanco y negro "Couples imaginaires", que ha visto las demostraciones públicas sin precedentes en todo el país, incluso en la Place de la République y el Hôtel de Ville en París. Las fotografías muestran a personas rectas se hacen pasar por parejas del mismo sexo, e incluyen los atletas destacados, estrellas de cine y personalidades políticas. Una muestra de las fotografías se adjuntan a continuación.

Debido a los efectos positivos de la exposición ha tenido a lo largo de Francia, el presidente de Francia, y el gobierno francés están tomando la exposición en todo el mundo, notammente en Estados Unidos, Canadá, Perú y Brasil.

A través de un acuerdo entre el alcalde de Los Angeles, la Embajada de Francia y el cónsul general francés de Los Ángeles, "Couples imaginaires" que viene a Los Ángeles, donde se mostrará en la Biblioteca Pública de Los Angeles. Ciappa se encuentra actualmente en Los Ángeles con la esperanza de incluir atletas estadounidenses y celebridades en las próximas instalaciones de la exposición.

Sello francés 
Como muchos sabrán, se permite a cada recién elegido Presidente de Francia para seleccionar un artista para diseñar la "Marianne" (el sello más común de correos francés). Cuando el recién elegido François Hollande indicó que le gustaría elegir Ciappa, una controversia sobrevino. Este honor es generalmente reservado para los artistas más establecidos, mucho más tarde en sus carreras. Hollande consideró la mejor manera de avanzar era permitir la generación joven de toda Francia (todos sus estudiantes de secundaria) para seleccionar el artista. A medida que los estudiantes hicieron su elección, Ciappa fue seleccionada por cada escuela secundaria en el país. Su sello es ahora conocido en toda Francia, y los dibujos han sido ampliamente exhibido incluyendo una exposición en el palacio del Elíseo.

Películas 
 2003: Le fabuleux destin de Perrine Martin
 2003: Le cas d'Ô

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial
 

Fotógrafas de Francia
Nacidos en Marsella
Personas trans de Francia